Gordon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gordon Township (Minnesota)
 Gordon Township (North Dakota)